Jamalpur, une ville dans l'État du Bihar, en Inde.
 Jamalpur (district)
 Jamalpur Sadar